Název Rousínov má více sídel:
 Rousínov, město v okrese Vyškov

 Rousínov (Slabce), část obce Slabce v okrese Rakovník
 Rousínov (Svor), část obce Svor v okrese Česká Lípa
 Rousínov (Kozmice), část obce Kozmice v okrese Benešov
 Rousínov (Horní Jelení), část obce Horní Jelení v okrese Pardubice

Externí odkazy